Umeå (gemeente), een gemeente in Zweden
 Umeå (stad), de hoofdstad van deze gemeente en van de provincie Västerbottens län